Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2013 vond plaats van zondag 6 tot en met zaterdag 12 januari 2013 in de Australische plaats Hobart. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mona Barthel uit Duitsland was als negende geplaatst – zij bereikte ook dit jaar de finale. Het eerste reekshoofd, de Taiwanese Hsieh Su-wei, sneuvelde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Jelena Vesnina uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale titelverdedigster Mona Barthel in twee sets. Vesnina veroverde hiermee haar eerste WTA-titel. Zij won US$ 40.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens schakelde al in de eerste ronde een geplaatste speelster uit – Francesca Schiavone (6) – en bereikte uiteindelijk de vierde ronde. Daar moest zij haar meerdere erkennen in de als negende geplaatste Mona Barthel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu nam de laatste niet aan het toernooi deel. Begu speelde samen met Simona Halep – zij verloren in de tweede ronde. De als eerste geplaatste Anabel Medina Garrigues en Jaroslava Sjvedova waren vrijgesteld van de eerste ronde, maar meldden zich af voor hun tweederondepartij. Geen van de geplaatste teams bereikte de halve finale.

Het ongeplaatste Spaanse duo Garbiñe Muguruza en María Teresa Torró Flor won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Tímea Babos en Mandy Minella in twee sets, na een tiebreak in de tweede set. Voor beide Spaanse dames was het de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hobart 2013
Hobart